Mecklenburg-Vorpommern ist der Name:
 eines deutschen Landes, siehe Mecklenburg-Vorpommern
 einer deutschen Fregatte, siehe Mecklenburg-Vorpommern (F 218)
 eines Fährschiffes, siehe Mecklenburg-Vorpommern (Schiff, 1996)

Siehe auch: